Ehlersberg steht für:
 Ehlersberg, Ortsteil der Gemeinde Tangstedt, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, siehe Tangstedt (Stormarn)
 Ehlersberg, ehemalige deutsche Bezeichnung des Mount Andewo, Papua-Neuguinea